Starlight (Muse), een nummer van de Britse rockband Muse uit 2006 
Starlight (The Supermen Lovers), een nummer van de Franse dj The Supermen Lovers uit 2001